Название Антиохия (, от имени Антиох) носило несколько эллинистических городов:
 Антиохия-на-Оронте, Антиохия Великая — один из крупнейших позднеантичных городов в древней Сирии;
 Антакья — современный турецкий город на месте Антиохии Великой;
 Антиохийское княжество — княжество, основанное крестоносцами со столицей в Антиохии.
 Антиохия на Кидне, или Тарс — в Киликии, ныне город Тарсус в Турции.
 Антиохия Мигдонская (Мингидонская), или Нисибис — в Месопотамии, ныне Нусайбин в Турции.
 Антиохия Писидийская — на границе Писидии и Фригии.
 Антиохия Пиерийская — на острове Арвад.
 Антиохия на Меандре — в Карии.
 Антиохия Заяксартская — город в Средней Азии, основанный Селевкидами; городище на территории Ташкентской области.
 Антиохия (фема) — фема Византийской империи

См. также 
 Антиохийская православная церковь — центр ныне в Дамаске
 Антьокия — департамент в Колумбии
 :Категория:Антиохия

Примечания